Detalhes de Simples Femininos do Torneio de Roland Garros 2008.

A campeã foi  a serva Ana Ivanović, que venceu na final por 6–4, 6–3, a russa Dinara Safina.

Fase Final

Fases anteriores

Seção 1

Seção 2

Seção 3

Seção 4

Seção 5

Seção 6

Seção 7

Seção 8 

S
Torneio de Roland Garros - Simples feminino